Anna Mańko-Matysiak – polska germanistka, dr hab.
 Anna Matysiak (ur. 1967) – polska poetka i wydawczyni
 Anna Matysiak (ur. 1979) – polska ekonomistka, dr hab.
 Anna Matysiak (ur. 1989) – polska aktorka

Zobacz też 
 Anna Matusiak